Glasser pode se referir a:
 Phillip Glasser — ator estadunidense
 19719 Glasser — asteroide do cinturão de asteroides (cintura principal)